Jon Persson (* 23. Oktober 1986 in Norsjö) ist ein schwedischer Tischtennisspieler. Mit der Mannschaft gewann er bei Europameisterschaften zweimal Bronze sowie bei der Weltmeisterschaft 2018. Er ist Rechtshänder, Angriffsspieler und verwendet die Shakehand-Schlägerhaltung. Mit Platz 42 in der ITTF-Weltrangliste erreichte der Schwede seinen bisherigen Höchstwert.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Teilnehmer an den Europaspielen (Schweden)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Schwede
Geboren 1986
Mann